Michael Roth peut désigner :
 Michael Roth (né en 1962), un handballeur allemand ;
 Michael Roth (né en 1970), un homme politique allemand, membre du Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) ;
 Michael Roth (né en 1990), un joueur américain de baseball.